Geoffrey Van Orden (1945), Brits europarlementariër
 Thomas Van Orden (1944-2010), Amerikaans advocaat bekend uit de rechtszaak Van Orden v. Perry